Freda James e Kay Stammers hanno battuto in finale Simonne Mathieu e Hilde Sperling 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Dorothy Andrus /  Sylvie Jung (ottavi di finale)
 Simonne Mathieu /  Hilde Sperling (finale)

 Freda James /  Kay Stammers (Campionesse)
 Elsie Pittman /  Billie Yorke (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1935